Davide Graz (ur. 5 marca 2000 w Pieve di Cadore) – włoski biegacz narciarski, zawodnik klubu GS Fiamme Gialle.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 5 marca 2016 roku, podczas zawodów juniorskich w niemieckiej miejscowości Arber, gdzie zajął 11. miejsce na dystansie 7,5 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutował 16 lutego 2019 roku w Cogne, w sprincie stylem dowolnym uplasował się na 31. miejscu. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył w Davos 14 grudnia, plasując się na 22. miejscu.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Graz nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 
 Olympedia - Davide Graz 

Włoscy biegacze narciarscy
Włoscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 2000